Charity steht für:

 englisch für Wohltätigkeit
 Name einer Romanserie von Wolfgang Hohlbein

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Charity (Missouri)
 Charity (North Carolina)
 Charity (South Carolina)
 Charity (Virginia)
 Charity Rotch (Ohio)

Ort in Guyana:
 Charity (Guyana)

Siehe auch:
 Charity-Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Charity Lake (Begriffsklärung)
 Long Charity, Auto-Schüttguttransporter
 Mount Charity, Berg im Palmerland, Antarktika
 Charité (Begriffsklärung)